Il doppio maschile dello  Sony Ericsson Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, hanno perso in semifinale contro Ashley Fisher e Stephen Huss.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno) 
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (quarti) 
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (secondo turno) 
  Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone

Sony Ericsson Open 2009
ATP World Tour 2009